Allocerastichus är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1923. Allocerastichus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Allocerastichus